Rosalie van der Hoek (ur. 16 grudnia 1994) – holenderska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dwadzieścia dziewięć turniejów deblowych rangi ITF. 14 stycznia 2019 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 759. pozycję, natomiast 18 października 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 83. miejsce.

W zawodach cyklu WTA Tour Holenderka osiągnęła dwa finały w grze podwójnej.

W 2021 roku podczas Australian Open zadebiutowała w zawodach wielkoszlemowych, dochodząc w turnieju gry podwójnej do trzeciej rundy.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 2 (0–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Holenderskie tenisistki
Urodzeni w 1994